Ба́нтиков — русская фамилия.

Известные носители:
 Бантиков, Андрей Сергеевич (1914—2001) — советский живописец и график.
 Бантиков, Владимир Андреевич (1944—1991) — советский живописец; сын А. С. Бантикова.